Iwierzyce (plaats), plaats in Polen
 Iwierzyce (gemeente), gemeente in Polen